6. Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie odbyły się w dniach 3-7 kwietnia 2002 roku w Moskwie.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w pływaniu
2002 w sporcie
2002 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie